Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2020 года в IV-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое должно было быть проведено с 3 по 5 марта в столице Киргизии Бишкеке на Городском стадионе. 27 февраля 2020 года стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 отменила чемпионат мира в четвёртом дивизионе, который должен был пройти в Бишкеке 3—5 марта 2020 года. Новые сроки и место проведения соревнований на данный момент не определены.

Определения места проведения 
Место проведения этого турнира был определён на ежегодном конгрессе ИИХФ в 2019 году в Братиславе. На этом конгрессе было принято решение об учреждении четвёртого дивизиона и реформировании третьего. Первые соревнования четвёртого дивизиона были доверены Киргизии.

Регламент 
По итогам турнира команда, занявшая первое место, должна была получить право играть в группе В третьего дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года.

Участвующие команды 
Планировалось, что в чемпионате примут участие 4 национальные команды и все четыре — из Азии. 25 февраля 2020 года было принято решение о том, что сборная Кувейта снимается с соревнований по причине распространения коронавируса COVID-19.

Примечания 
 

Хоккей
4
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Киргизии
Хоккей
Чемпионаты мира в Киргизии
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19